L'Open dels Estats Units de tennis 2008 (o US Open 2008) es va celebrar a Nova York, des del 25 d'agost al 7 de setembre de 2008.

Quadre masculí

Quadre femení

Enllaços externs 

 Web oficial US Open

2008
Competicions tennístiques del 2008